Il singolare del torneo di tennis WTA Bayonne 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Katerina Maleeva che ha battuto in finale Conchita Martínez 6–2, 6–2.

Teste di serie

 Conchita Martínez (finale)
 Catarina Lindqvist (primo turno)
 Katerina Maleeva (campionessa)
 Raffaella Reggi (semifinali)

 Barbara Paulus (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen (primo turno)
 Manon Bollegraf (primo turno)
 Laura Lapi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Bayonne 1989